

Presentación previa 
Matt Reid y John-Patrick Smith eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Hsieh Cheng-peng y Peng Hsien-yin ganaron el título tras derrotar en la final Thomas Fabbiano y Dudi Sela.

Cabeza de serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Cuartos de final)
  Bradley Mousley /  Luke Saville (Primera ronda)

<ol start=3>
 ''' Hsieh Cheng-peng /  Peng Hsien-yin (Campeones)
  Steven de Waard /  Ben McLachlan ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Lecoq Seoul Open 2017